Темберский (польск. Temberski) — польская фамилия.

Известные носители:

 Темберский, Анджей (1662—1726) — польский проповедник, иезуит.
 Темберский, Станислав (? — 1697) — польский писатель, профессор.